Okręty US Navy o nazwie USS "Kansas City", pochodzącej od miasta Kansas City w stanie Missouri:

 Pierwszy "Kansas City" (CA-128) miał być ciężkim krążownikiem, ale jego budowa została przerwana kilka dni po położeniu stępki z powodu zakończenia II wojny światowej.
 Drugi "Kansas City" (AOR-3) był zbiornikowcem, który był w służbie w latach 1970-1994.

Kansas City